AAT est un code, qui peut désigner :
 .

AAT est un sigle, qui peut désigner :
 Alpha 1-antitrypsine, une enzyme, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Anglo-Australian Telescope, un télescope situé en Australie ;
 Apple Advanced Typography, une technologie de fonte numérique d’Apple.